Dolores Ruiz Picasso, conocida como Lola, nacida en 1884 en Málaga y fallecida en Barcelona en 1958, es hermana de Pablo Picasso.

Familia 
Es madre de los artistas Javier Vilató y José Vilató Ruiz.

Biografía 
Es una de las modelos favoritas de su hermano Pablo , de quien es la hermana menor.

Referencias 

Pablo Picasso
Familia Picasso
Fallecidos en Barcelona
Nacidos en Málaga
Wikipedia:Artículos con control de autoridades
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Sepultados en el cementerio de Poblenou
Españolas del siglo XIX
Españolas del siglo XX